Burbury ist der Familienname folgender Personen:

 Stanley Burbury (1909–1995), australischer Jurist und Gouverneur von Tasmanien

Siehe auch:
 Lake Burbury, Stausee im Westen des australischen Bundesstaats Tasmanien